Zaghi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Zagallo, Zaganelli, Zagani, Zagati, Zagato, Zagatti, Zagatto, Zaghet, Zaghetti, Zaghetto, Zaghini, Zaghino, Zago, Zagolin, Zagotto.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente nel ferrarese e nel rodigino.

Potrebbe derivare dal termine veneto zago, "chierichetto", oppure dall'aferesi di un toponimo.

In Italia conta circa 329 presenze.

La variante Zago è tipicamente veneta, con ceppi anche in Piemonte e a Milano; Zagallo è veneziano e padovano; Zaganelli è dell'Italia centro-settentrionale; Zagani compare sporadicamente nel ferrarese; Zagati e Zagato sono presenti in tutto il nord Italia; Zagatti ha un ceppo in provincia di Ferrara; Zaghet è pordenonese; Zaghetto e Zagolin sono padovani; Zagotto è presente prevalentemente nel veronese orientale; Zaghetti e Zagatto sono estremamente rari.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani